L’Emmy de la meilleure série peut faire référence à :

 Emmy de la meilleure série comique
 Emmy de la meilleure série dramatique
 Emmy de la meilleure série de variété, musicale ou comique